Photosensibilität bezeichnet

 in der Dermatologie eine erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut, hervorgerufen durch Erkrankungen, Medikamente oder Stoffe, die auf die Haut gelangt sind, siehe Photosensibilität (Dermatologie)

 in der Neurologie die besondere Reaktionsbereitschaft des Gehirns, auf regelmäßig wechselnde Hell-Dunkel-Kontraste, z. B. Flackerlicht in der Disko mit einem epileptischen Anfall zu reagieren, siehe Photosensibilität (Neurologie)

 in der Chemie durch Licht ausgelöste chemische Prozesse. Siehe Photochemie